Ви́та () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 16,75 км². Население — 98 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы